Great Bend kan syfta på:

Geografi

USA 

 Great Bend, Kansas, countyhuvudort, Barton County, 
 Great Bend, New York, ort i Jefferson County, 
 Great Bend, Pennsylvania, ort i Susquehanna County, 
 Great Bend, North Dakota, ort,